Yagodovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Ягодово) :
Yagodovo, village bulgare de l'obchtina de Berkovitsa, situé dans l'oblast de Montana ;
Yagodovo, village bulgare de l'obchtina de Rodopi, situé dans l'oblast de Plovdiv.